Die 19. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 25. Juni bis zum 3. Juli 2011 in Amstelveen statt. Erstmals nahmen 8 Mannschaften am Turnier teil.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 2010 und Titelverteidiger)
   (Olympiasieger 2008, Vizeweltmeister und Gastgeber)
   (Olympiazweiter)
  (WM-Dritter)
  (Olympiavierter und WM-Vierter)
   (WM-Fünfter)
  (WM-Sechster)
   (WM-Siebter)

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website der FIH zum Turnier

2011
Hockey 2011
Sportveranstaltung in Amstelveen
Wagener-Stadion
Hockeywettbewerb in den Niederlanden